IFA Premiership 2011-12 var den 4. udgave af den øverste fodboldturneringen i Nordirland, siden en større omlægning af turneringens strukturen. Turneringen blev afviklet fra 6. august 2011 og blev afsluttet 28. april, 2012.

Linfield F.C. vandt deres 51. nordirske mesterskab i fodbold.

Tabel 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Top goalscorers

Kilder 

Fodboldsæson 2011-12
Fodbold i Nederlandene